Hot House oder Hothouse steht für:

 Hot House (Jazzstandard), Komposition von Tadd Dameron
 Hot House (Bruce-Hornsby-Album), Musikalbum von Bruce Hornsby
 Hot House (Lacy/Waldron-Album), Musikalbum von Steve Lacy und Mal Waldron
 Hot House (Arturo-Sandoval-Album), Musikalbum von Arturo Sandoval
 Hot House (Jazzband), amerikanische Dixieland-Band
 Hot House (Soulband), britische Soulband 
 Hot House Entertainment, Produktionsstudio für schwule Pornofilme
 The Hot House, australische Reality-TV-Show
 HotHouse (Jazzclub), Jazzclub in Chicago
 Hothouse (Roman), Roman von Brian Aldiss
 The Hothouse, Theaterstück von Harold Pinter